Pythagoras () steht für:

Personen:
 Pythagoras von Samos (um 570 bis nach 510 v. Chr.), griechischer Philosoph
 Pythagoras (Tyrann), ein Tyrann in Ephesos um 600 v. Chr.
 ein Seher im Gefolge Alexanders des Großen
 Pythagoras (Bildhauer aus Samos) (5. Jahrhundert), ein Bildhauer aus Samos
 Pythagoras (Bildhauer aus Rhegion) (5. Jahrhundert), ein Bildhauer aus Rhegion
 Pythagoras (Boxer), Sohn des Krates, aus Samos, Sieger bei den olympischen Spielen 588 v. Chr.
 ein spartanischer Feldherr im Krieg gegen Titus Quinctius Flamininus, Schwager und Schwiegersohn des spartanischen Königs Nabis
 ein Freigelassener des Kaisers Nero, mit dem dieser sich feierlich vermählte
 ein Seefahrer und Geograph, der im Auftrag von Ptolemaios II. die Küste des Roten Meeres erforschte
 Pythagoras Papastamatiou (1930–1979), griechischer Autor

Sonstiges:
 Pythagoras (Mondkrater), benannt nach Pythagoras von Samos
 (6143) Pythagoras, ein Asteroid des Hauptgürtels
 Pythagoras Peak, Berg im ostantarktischen Enderbyland

Siehe auch:
 Pythagoras in der Schmiede, Legende
 Pythagoras-Baum
 Pythagore
 Pythagoreische Addition
 Pythagoreisches Komma
 Pythagoreische Stimmung
 Satz des Pythagoras
 Pnytagoras